Llanera (Nueva Ecija), een gemeente in de Filipijnse provincie Nueva Ecija
Llanera (Asturië), een gemeente in de Spaanse provincie Asturië
Llanera de Ranes, een gemeente in de Spaanse provincie Valencia